Résultats détaillés de l’édition 1999 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 18 au .

Faits marquants 
Profitant de l'absence des premier et deuxième joueurs mondiaux (Pete Sampras et Marcelo Ríos), ainsi que de la défaite prématurée d'Andre Agassi, Ievgueni Kafelnikov est la seule tête de série à parvenir à se hisser en demi-finale. Après le tournoi de Roland Garros en 1996, il remporte ainsi le deuxième tournoi du grand chelem de sa carrière. 

La Suissesse Martina Hingis remporte pour la troisième fois consécutivement les titres en simple et en double (cette fois avec Anna Kournikova). Un exploit réalisé dans le passé par l'Australienne Margaret Smith Court de 1961 à 1963, puis de 1969 à 1971. Hingis bat en finale la Française Amélie Mauresmo, auteure d'un très beau tournoi après des victoires sur Patty Schnyder et Lindsay Davenport.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1999
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1999
Tennis en janvier 1999